«Найди меня, Лёня!» — советский художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в  году режиссёром Николаем Лебедевым по мотивам повести Валентины Осеевой «Динка». Первая экранизация произведения.

Премьера фильма в СССР состоялась 30 октября 1972 года.

Сюжет 
Россия начала XX века. Подросток Лёнька, сбежавший с ходившей по Волге баржи жадного и жестокого купца, знакомится с девочкой Диной, семья которой связана с «политическими» — революционерами, распространяющими среди рабочих прокламации, и становится активным участником этой деятельности. Дружба с Динкой помогает ему не подвести товарищей, избавиться от шпика и найти свой путь в жизни.

В ролях 
 Лариса Баранова — Динка (по повести – Надежда Арсеньева)
 Андрей Трофимов — Лёнька
 Нина Веселовская — Марина Владимировна Арсеньева
 Евгения Ветлова — Катя
 Анатолий Пузырёв — Костя
 Виктор Чекмарёв — Гордей Захарович
 Александр Демьяненко — шпик
 Александр Афанасьев — Митрич
 Школьники:
 Андрей Грецов — Минька
 Витя Елизаров — Трошка
 Ира Венчикова — Алина, старшая сестра Динки
 Анна Алексахина — Мышка, средняя сестра Динки

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Борис Вахтин
 Режиссёр-постановщик — Николай Лебедев
 Главный оператор — Семён Иванов
 Главный художник — Алексей Федотов
 Художник по костюмам - Валентина Жук
 Композитор — Владимир Маклаков
 Звукооператор — Анна Волохова

 В фильме прозвучали стихотворения Бальмонта К. Д. «Лебедь»  и Брюсова В. Я. «Каменщик».

Технические данные 
 Производство: «Ленфильм»
 Изображение: широкоформатное
 Звук: Моно

См. также 
 Раннее, раннее утро

Ссылки 
 «Найди меня, Лёня!» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 

Фильмы СССР 1971 года
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Валентины Осеевой
Фильмы Николая Ивановича Лебедева